S:t Olofs församling kan syfta på:

S:t Olofs församling, Lunds stift – en församling i Lunds stift
S:t Olofs församling, Uppsala stift – en f.d. församling i Uppsala stift
S:t Olofs församling, Göteborgs stift – en f.d. församling i Göteborgs stift
Sankt Olofs församling – ett äldre namn på Adolf Fredriks församling i Stockholms kommun
Sankt Olovs församling – en församling i Luleå stift.
Norrköpings S:t Olofs församling – en församling i Linköpings stift
Sankt Olofs katolska församling – Sundsvall
Sankt Olofs församling, Visby stift - en medeltida församling i Visby

Se även
 Sankt Olof (olika betydelser)
Sankt Olofs kyrka
Sankt Olofs socken